Цакалотос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Цакалотос, Трасивулос (1897—1989) — греческий офицер XX века, генерал-лейтенант, начальник генерального штаба греческой армии.
 Цакалотос, Эвклид — левый греческий политик и экономист, министр финансов Греции с сентября 2015 года.